Par le fer et par le feu (Ogniem i mieczem) est un des romans historiques constituant La Trilogie d’Henryk Sienkiewicz (1884) dont l'action se déroule dans les années 1648–1651 durant le soulèvement de Khmelnytsky ;
 Par le fer et par le feu (Col ferro e col fuoco) est un film historique italo-franco-yougoslave de Fernando Cerchio (1962) sur la base du roman éponyme d’Henryk Sienkiewicz ;
 Par le fer et par le feu est le  du dessin animé Goldorak (1975) ;
 Par le fer et par le feu est le  de la série de bande dessinée Zoulouland (1992) ;
 Par le fer et par le feu (Ogniem i mieczem) est un film historique polonais de Jerzy Hoffman (1999) sur la base du roman éponyme d’Henryk Sienkiewicz.

Voir aussi 
 Mount and Blade: With Fire and Sword